Э́рик За́льтер Бальфу́р (; род. 24 апреля 1977) — американский актёр. Наиболее известен по фильму 2010 года «Скайлайн».

Ранняя жизнь 
Бальфур родился в еврейской семье; его отец Дэвид Бальфур был хиропрактиком, а мать Шэрон Зальтер — советником по вопросам семьи и брака. У него есть младшая сестра Тори.

Карьера 
Бальфур начал сниматься в возрасте 14 лет. После сериала «Kids Incorporated» последовало несколько небольших ролей в телесериалах, таких, как «Шаг за шагом», «Доктор Куинн, женщина-врач», а вскоре и в более «подростковых» проектах — «Баффи — истребительница вампиров» и «Бухта Доусона». Известность Бальфуру принесла эротическая мелодрама «Спи со мной». В 2010—2015 годах году Бальфур снимался в телесериале «Хейвен», снятого на основе романа Стивена Кинга «Дитя Колорадо».

Является вокалистом рок-коллектива Born as Ghosts, больше известного как Fredalba. В начале 90-х играл в группе Blessed with Soul. В 2004 году группа Fredalba переиздала свой дебютный альбом Uptown Music For Downtown kids. Видео на первый сингл Gimme More было показано на MTV.

Личная жизнь 
30 мая 2015 года после пяти лет отношений Бальфур женился на дизайнере Эрин Чиамулон. 2 августа 2018 года у пары родился сын Оливер Лайон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США